Malta heißen folgende geographische Objekte:
 Malta, Inselstaat im Mittelmeer
 Malta (Insel), Insel im Mittelmeer

Gemeinden, Städte, Orte:
 Malta (Kärnten), Gemeinde im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich
 Malta (Griechenland), Griechenland
 Malta (Vila do Conde), Ort und ehemalige Gemeinde im Distrikt Porto, Portugal
 Malta (Lettland), Ort im Bezirk Rēzekne, Lettland
 Malta (Alabama), USA
 Malta (Colorado), ehemalige Bergbausiedlung bei Leadville, USA
 Malta (Idaho), Dorf bei Burley, USA
 Malta (Illinois), Dorf im DeKalb County im Bundesstaat Illinois, USA
 Malta (Minnesota), Siedlung im Bezirk Big Stone County, USA
 Malta (Montana), Kleinstadt in den USA
 Malta (New York), zentrale Kleinstadt im Saratoga County im Bundesstaat New York, USA
 Malta (Ohio), Dorf bei McConnelsville, USA
 Malta (Pennsylvania), unselbstständige Gemeinde im Lower Mahanoy Township, USA
 Malta (Polen), Polen
 Malta (South Carolina), USA
 Malta (Texas), USA
 Malta Township
 Malta, ehemaliger Ort siehe Landkreis Oststernberg#Stand 1945, Polen

sowie:
 Malta (Lieser), Fluss im Kärntner Maltatal
 Malta (Rēzekne), Fluss in Lettland
 Maltasee, See in der Stadt Posen in Polen; siehe Jezioro Maltańskie
 Malta (Russland), archäologischer Fundort
 Malta-Plateau, Hochebene im Viktorialand, Antarktika

Sonstiges:
 Maltakraftwerke, eine Reihe österreichischer Wasserkraftwerke
 Malta-Masche, ein Geldbetrugsschema
 HMS Malta, mehrere Schiffe

Malta ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Malta (1938–2016), Schweizer Opernsänger
 Diego Malta, mexikanischer Fußballtrainer
 Joseph Malta (1918–1999), Henker der United States Army
 Verena Malta (* 1972), deutsche Reality-TV-Teilnehmerin und Sängerin

Siehe auch: